Фёдор Петрович Рерберг (1868—1928) — русский военный деятель, генерал-майор (1912).

Биография 
Родился 9 октября 1868 года в Тифлисе. Православный. Сын Петра Федоровича Рерберга и Натальи Николаевны, урождённой Герсевановой.

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.
Обладал незаурядными литературными и художественными способностями.

C 1920 года находился в эмиграции в Египте.

Умер 14 сентября 1928 года, похоронен на греческом православном кладбище Шетби в Александрии.

Послужной список 
 В службу вступил 1 октября 1885 года.
 Окончил Пажеский корпус (1887), выпущен подпоручиком (07.08.1887) в лейб-гвардии Семёновский полк.
 Поручик (07.08.1891).
 Окончил Николаевскую академию генштаба (1893; по 1-му разряду).
 Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны Генерального штаба (20.05.1893; за отличие). Состоял при Киевском Военном Округе — старший адъютант штаба 32-й пехотной дивизии (03.12.1893 — 10.02.1896). Цензовое командование ротой отбывал в 126-м пехотном Рыльском полку (06.10.1895 — 06.10.1896).
 Помощник старшего адъютанта штаба Киевского военного округа (10.02.1896 — 01.02.1899).
 Заведующий передвижениями войск по железнодорожным и водным путям Харьковского района (11.02.1899 — 04.11.1902).
 Подполковник (18.04.1899; за отличие). Цензовое командование батальоном отбывал в 52-м пехотном Виленском полку (01.05.1901 — 15.09.1901).
 Начальник штаба Либавской крепости (04.11.1902 — 23.10.1904).
 Полковник (06.04.1903; за отличие).
 Участник русско-японской войны 1904—1905. Начальник канцелярии штаба 2-й Манчжурской армии (23.10.1904 —03.10.1906).
 Член военно-исторической комиссии при ГУГШ по описанию русско-японской войны (03.10.1906 — 21.10.1909).
 Командир 3-го гренадерского Перновского полка (21.10.1909 — 10.07.1912).
 Генерал-майор (10.07.1912; за отличие).
 В 10.07.1912 — 30.06.1915 занимал пост начальника штаба 10-го армейского корпуса. Участвовал в походе в Галицию в августе 1914 года, сражениях на реках Золотая и Гнилая Липа. После крайне неудачных для корпуса боев весны 1915 года Рерберг был снят с должности.
 Начальник штаба Севастопольской крепости (с 12.07.1915).
 На 10.07.1916 — в том же чине и должности.
 Состоял в резерве чинов при штабе Одесского военного округа (с 05.10.1917).
 В 1918 году служил в войсках Крымского краевого правительства. С 01.11.1918 — начальник Севастопольской крепостной ликвидационной комиссии.
 Участник Белого движения в составе ВСЮР. Весной 1919 — начальник штаба Севастопольской крепости. Эвакуирован 21 февраля 1920 года из Новороссийска в Александрию (Египет). В эмиграции написал значительные по объёму и разноплановости «Записки», до настоящего времени издававшиеся лишь во фрагментах. В своих воспоминаниях, в отличие от многих современников, Рерберг резко отрицательно оценивает роль А. В Колчака в первые месяцы революции, прямо обвиняя его на основе многочисленных фактов в стремительном развале дисциплины на Черноморском флоте весной и летом 1917 года.

Семья 
 Сестра — Рерберг Варвара, жила в Александрии, Египет. Преподавала иностранные языки в александрийских колледжах.
 Жена — Рерберг Любовь Степановна (урождённая Волкова) (1871, Таганрог — 1950, Александрия).

Награды 
 Награждён орденами Святого Станислава 3-й степени (1895); Святой Анны 3-й степени (1898); Святого Станислава 2-й степени (1902); Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906); Святого Владимира 3-й степени (1906); Святой Анны 2-й степени (1906).

Сочинения 
 Рерберг Ф. П. Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений. — Александрия, 1925.
 
 Рерберг Ф. П. Воспоминания о командовании 3-м гренадерским Перновским короля Фридриха Вильгельма IV полком. 1909–1912 / предисл. К. А. Залесского, подг. текста и коммент. К. А. Залесского, В. Е. Климанова. — М.: Кучково поле Музеон, 2019. — 368 с. — (Живая история).
 Рерберг Ф. П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте. // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 10. — С.66-69.; № 11. — С.52-58.; № 12. — С.59-65.

Примечания

Литература 
 Ганин А. В. Приговор генерал-майора Рерберга вице-адмиралу Колчаку. // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 10. — С.65-66.

Ссылки 
 РЕРБЕРГИ
 
 ИНСТИТУТ АФРИКИ РАН. Алфавитный указатель имен русских женщин, находившихся в период с 1917 по 1945 годы на территории Африки.

Персоналии по алфавиту
Выпускники Пажеского корпуса
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Белое движение
Семёновцы
Русские эмигранты первой волны в Египте
Участники Русско-японской войны (Россия)